Ві́ддаль між двома́ то́чками — довжина уявного відрізка, кінцями якого є ці точки. Найкоротший шлях, яким можна дістатися з однієї точки в іншу.

Віддаль в аналітичній геометрії 

В аналітичній геометрії віддаль між двома точками A(x1, y1) і B(x2, y2) на площині можна знайти за формулою
 , яка легко доводиться завдяки теоремі Піфагора.
Якщо позначити різницю (x2 — x1) як , а (y2 — y1) як , формула набуває вигляду:
 .
У тривимірному просторі віддаль між точками знаходиться майже так само:
 .

У n-мірному евклідовому просторі віддаль між точками знаходиться  за формулою

Віддаль у метричному просторі 
В метричному просторі M віддаль між двома точками  можна знайти за формулою , де  — будь-яка крива, що з'єднує точки A та B, а  — довжина цієї кривої.

В повному метричному просторі завжди знайдеться крива, на якій досягається віддаль між двома точками простору. Така крива називається найкоротшою. Найкоротших кривих може бути декілька.

Див. також 

 Точка
 Віддаль між точкою і прямою
 Відстань між прямими
 Довжина
 Відрізок
 Відстань

Джерела 
 Погорєлов О. В. Геометрія: Підруч. для 7—9 кл. серед. шк.— 3-тє вид.— К.: Освіта, 1998.— 115 с.
 Шрейдер Ю. А. Что такое расстояние?  // «Популярные лекции по математике» . — : Физматгиз, 1963 г. — Выпуск 38. — 76 с.

Посилання 
 

Метрична геометрія
Довжина
Теорема Піфагора
Міри подібності та відстані
між двома точками